Хиллс — фамилия:

 Хиллс, Анна (1882—1930) — американская художница-импрессионист.
 Хиллс, Лаура (1859—1952) — американская художница и иллюстратор.
 Хиллс, Маргарет (1882—1967) — британская учительница, суфражистка.

См. также 
 Хилл
 Хиллсонг
 Хиллсборо
 Ок-Хиллс
 Плезант-Хиллс